Оленего́рск

 Оленегорск — город в Мурманской области.
 Оленегорск — село в Аллаиховском районе Якутии.
 Авиабаза Оленегорск (Оленья) в Мурманской области.